Amerikai Egyesült Államok
Loree (Alabama)
Loree (Indiana)